Toponímia:
 Merry-Sec, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Merry-la-Vallée, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Merry-sur-Yonne, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Personatges:
 Merry o Meriadoc Brandiboc, personatge fictici de l'univers de J.R.R. Tolkien, la Terra Mitjana
 Abdelkrim Merry (Casablanca, 1955), futbolista marroquí
 Mustafa Merry (Casablanca, 1958), futbolista internacional  marroquí de la dècada de 1980
 Rafael Merry del Val y Zulueta-Wilcox (Londres, 1865 – Roma, 1930), eclesiàstic i cardenal espanyol